Hammel (automerk), een auto gemaakt in Denemarken in 1888
 Hammel (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Favrskov
 Hammel (plaats), een plaats in de Deense gemeente Favrskov